Svetovno prvenstvo v deskanju na snegu in smučanju prostega sloga 2015 je potekalo od 15. do 25. januarja 2015 v  Kreischbergu v Avstriji.

Medalje

2015 v športu
2015
Športne prireditve v Avstriji